Stazione di Figline-Cellara – stazione ferroviaria sulla linea Cosenza-Catanzaro
 Stazione di Figline Valdarno – stazione ferroviaria sulla linea Firenze-Roma